Яксаево — название населённых пунктов в России:

 Яксаево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Яксаево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Яксаево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.